Men hace referencia a varios artículos:

Astronomía 
 Men (estrella), nombre de la estrella Alfa Lupi (α Lup).

Cultura 
 Men (kendo), en japonés, designa a la parte de la armadura que cubre la cabeza en el Kendō, así como a uno de los golpes de dicho arte marcial.
 "Men (canción)" (2010), sencillo de la cantante chilena Denise Rosenthal.

Medicina 
 Neoplasia endocrina múltiple, por sus siglas en inglés (MEN).

Mitología 
 Men (dios), dios de la luna sirio.
 Men (diosa), diosa frigia.

Personas 
 Men (escultor) (, escultor egipcio que trabajó para Akenatón.
 Men, palabra inglesa que significa hombres.